Габба (ит. Gabba) — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Габба, Джулия (род. 1987) — итальянская теннисистка.
 Габба, Эмилио (1927—2013) — итальянский историк, специалист по истории древнеримской цивилизации.

См. также 
 Габб, Джордж (1928—2007) — белизский художник, скульптор, писатель.

Примечания